Турнир состоялся весной 1926 г. Наряду с мастерами А. Ф. Ильиным-Женевским, И. Л. Рабиновичем и С. Б. Готгильфом и опытными первокатегорниками А. Я. Моделем, И. П. Голубевым и А. М. Вайтом право участвовать в соревновании получили представители ленинградской молодёжи М. М. Ботвинник, Я. Г. Рохлин, П. Б. Островский,  А. С. Перфильев и М. Я. Каган. Условия отбора были очень жёсткими. Например, Ботвиннику для попадания в главный турнир понадобилось в своем полуфинале занять единственное выходящее место с результатом 12½ из 13, выдержав острейшую конкуренцию со стороны опытного первокатегорника М. Н. Шебаршина, отставшего лишь на пол-очка (решающую партию Ботвинник выиграл в упорной борьбе на 97-м ходу).

Турнир начался с неожиданного рывка Ботвинника, выигравшего в первых пяти турах все партии. Затем, однако, он белыми потерпел поражение от И. Рабиновича ("в принятом ферзевом гамбите проявил незнание тонкостей стандартной позиции"). В итоге на первое место вырвался Ильин-Женевский, а Ботвинника догнал обыгравший его И. Рабинович. Тройка победителей существенно оторвалась от остальных участников. Призовое место в первенстве города стало первым серьезным достижением в карьере будущего чемпиона мира М. М. Ботвинника.

Мастер Готгильф смог сыграть всего три партии, после чего выбыл из турнира. Результат его был аннулирован.

Таблица

Примечания

Литература 
 Иванов С. В., Кентлер А. Р., Файбисович В. З., Хропов Б. М. Шахматная летопись Петербурга. 1900—2005. Чемпионаты города. Изд. 2-е, испр. и доп. — С.-Пб.: Коста, 2005. — C. 42—45. — 296 с.— ISBN 5-98408-032-X.

Шахматные турниры в СССР
1926 год в шахматах